Носовцы () — село,
Городищенский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122682802. Население по переписи 2001 года составляло 136 человек .

Географическое положение 
Село Носовцы находится на правом берегу реки Лопушанка, которая через 2,5 км впадает в реку Серет,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Нетерпинцы.

История 
 1240 год — дата основания.

Примечания